Belarus (som Vitryssland till vinter-OS 2018) deltog första gången vid olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer. Innan dess utgjorde Belarus en del av Tsarryssland (till 1917) och Sovjetunionen (1917 till 1992).

Belarus har totalt vunnit 103 medaljer (85 sommar och 18 vinter).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor